Franciaország
Chanteloup, település Franciaországban, Deux-Sèvres megyében
Chanteloup, település Franciaországban, Eure megyében
Chanteloup, település Franciaországban, Ille-et-Vilaine megyében
Chanteloup, település Franciaországban, Manche megyében
Chanteloup-les-Vignes, település Franciaországban, Yvelines megyében
Chanteloup-les-Bois, település Franciaországban, Maine-et-Loire megyében
Chanteloup-en-Brie, település Franciaországban, Seine-et-Marne megyében